Gazda István (1948) tudománytörténész
 Gazda István (1959) református lelkipásztor